Il gruppo della kuzmenkoite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della labuntsovite.

Minerali del gruppo della kuzmenkoite 
 Gjerdingenite-Ca
 Gjerdingenite-Fe
 Gjerdingenite-Mn
 Gjerdingenite-Na
 Karupmøllerite-Ca
 Kuzmenkoite-Mn
 Kuzmenkoite-Zn
 Lepkhenelmite-Zn

Bibliografia 
 

kuzmenkoite